Baron Pieter Hiëronymus Ripperda (ook bekend als Peter Hermann von Ripperda of Peter Hermann von Petkum, 5 augustus 1667 - Den Haag, 1728) was heer van Beurse, Petkum en Heerjansdam.

Hij was een zoon van baron Adolph Hendrik Ripperda, heer van Beurse, en Freule Wilhelmina van Tuyll van Serooskerken, erfvrouwe van Heerjansdam en Maelstede. Hij was hofrechter in Oost-Friesland, zaakgelastigde van het hertogdom Sleeswijk-Holstein en het markgraafschap Baden-Durlach te Den Haag (1709-1713), ambassadeur van het hertogdom Sleeswijk-Holstein te Londen (1713-1719) en te Wenen (1725). 

Pieter Hiëronymus trouwde op 30 september 1692 met Margaretha Maria von Beninga, dochter van Boyng, heer van Grimersum, Dornum en Arrel, en barones Maria Eva von Ehrenreiter zu Evenburg. Hij erfde van zijn nicht, barones Maria von Ripperda, de heerlijkheid Petkum. Zij neef baron George Ripperda vocht deze erfenis zonder succes aan. 

Op 21 december 1709 werd Pieter Hiëronymus samen met graaf Carel Ferdinand Wilhelm von Innhausen und Kniphausen, benoemd tot toeziend voogd van de minderjarige kinderen van hun beider achterneef, prins Christian Eberhard Cirksena, rijksvorst van Oost-Friesland.

Ripperda
Ripperda, P